Maarouf al-Bakhit  (), né le  à Amman, est un homme politique jordanien. Premier ministre du  au , il est à nouveau nommé Premier ministre le  en remplacement de Samir Rifaï, démissionnaire après des manifestations. Il est remplacé par Aoun Khassawneh le .

Notes et références 

Naissance en mai 1947
Naissance à Amman
Diplomate jordanien
Personnalité politique jordanienne
Premier ministre de Jordanie
Personnalité du printemps arabe
Ambassadeur de Jordanie en Israël
Ambassadeur de Jordanie en Turquie
Étudiant de l'université de Jordanie
Étudiant de l'université de Californie du Sud
Étudiant du King's College de Londres
Ministre jordanien de la Défense
Général jordanien